Victor Alexander da Silva, spelernaam Vitinho, (Belo Horizonte, 23 juli 1999) is een Braziliaans voetballer die doorgaans als verdediger speelt. Hij tekende in 2017 bij Cercle Brugge. In 2022 maakte hij dan de overstap naar Burnley FC.

Clubcarrière 
Vitinho speelde in de jeugd bij Cruzeiro en speelde één wedstrijd voor het eerste elftal. In 2018 trok hij naar Cercle Brugge. Op 11 augustus 2018 debuteerde hij in de Jupiler Pro League tegen Standard Luik. Hij viel na 79 minuten in voor Yoann Etienne.

Statistieken

Bijgewerkt op 13 januari 2023.

Zie ook 
 Lijst van spelers van Cercle Brugge

Referenties 

Braziliaans voetballer